Il doppio dell'ASB Classic 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Jill Hetherington e Elna Reinach erano le detentrici del titolo, ma solo la Hetherington ha partecipato in coppia con Kristine Radford.

La Hetherington e la Radford hanno perso in finale 6–1, 6–0 contro Els Callens e Julie Halard-Decugis.

Teste di serie
 Irina Spîrlea /  Linda Wild (primo turno)
 Patricia Tarabini /  Caroline Vis (primo turno)
 Jill Hetherington /  Kristine Radford (finale)
 Els Callens /  Julie Halard-Decugis (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 1996